Damp Proof Course, een dampdichte plastic folie gebruikt in de bouw
 Diefstalpreventiechip, een chip ingebouwd in artikelen ter voorkoming van diefstal
 Domestic Policy Council, adviesorgaan van de president van de Verenigde Staten
Dynamic Power Control, een methode om een RFID lezer energie-efficiënter te maken. Toegepast (mogelijk gepatenteerd) door NXP.